Uefacupen 1996/1997 vanns av Schalke 04, Tyskland efter finalseger mot Inter, Italien.

Detta var sista gången Uefacupfinaler spelades hemma och borta. Det beslutades att från 1998 använde en enda finalmatch.

Preliminär omgång

Kvalificeringsomgång

Inledande omgångar

Första omgången

Andra omgången

Tredje omgången

Slutspel

Slutspelsträd

Kvartsfinaler

Semifinaler

Final

Se även 
 Uefa Champions League 1996/1997
 Cupvinnarcupen 1996/1997
 Intertotocupen 1996

Externa länkar 
  Officiell sida
  Resultat på RSSSF.com

1996/1997
Fotbollssäsongen 1996/1997
1996 i Europa
1997 i Europa